More Than This est une chanson de Roxy Music sortie en 1982.
 More Than This est une chanson de One Direction sortie en 2012 écrite par Niall James Horan un des membres du groupe.